Longuève bezeichnet zwei französische Fließgewässer im Département Sarthe der Region Pays de la Loire:
 Longuève (Dué), Zufluss der Dué
 Longuève (Sarthe), Zufluss der Sarthe